Les Rhizodontidae forment une famille éteinte de poissons à membres charnus au sein de l'ordre des Rhizodontida (ou Rhizodontiformes). Ils ont vécu durant la quasi-totalité du Dévonien et du Carbonifère, il y a environ entre  (millions d'années).

Leurs fossiles sont connus en Europe et aux États-Unis.

Ils sont la forme fossile connue la plus proche des premiers tétrapodes choanates (animaux à 4 pattes et à narines).

Listes des genres 
  Archichthys Hancock & Athey 1870
  Barameda Long 1989
  Gooloogongia Johanson & Ahlberg 1998
  Letognathus Brazeau 2005
  Rhizodus Owen 1840 
  Screbinodus Andrews 1985 
  Strepsodus Huxley 1865

Classification phylogénique 
Cladogramme des Rhizodontida basé sur une compilation réalisée par Mikko Haaramo :

Références taxinomiques

Notes et références

Voir aussi

Sources 
 

Famille de poissons préhistoriques (nom scientifique)
Sarcoptérygien préhistorique (nom scientifique)
Ostéichthyen du Dévonien
Poisson du Carbonifère
Taxon fossile décrit en 1881